FAW Besturn B50 — компактный автомобиль, выпускающийся самым старым китайским автопроизводителем First Automotive Works с 2009 года. Впервые был показан в апреле 2008 года на Пекинском автосалоне.

Технические особенности 
Besturn B50, как и его старший брат Besturn B70 и кроссовер Besturn X7, основан на платформе первого поколения Mazda6, то есть Mazda GG. Двигатель для него был взят от второго поколения Volkswagen Jetta. Этот четырёхцилиндровый рядный EA113 агрегат объёмом 1,6 литра развивает 103 л.с.. Альтернатив ему нет, хотя он может оборудоваться 5-ступенчатой механической, либо 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Оснащение 
Всего автомобиль имеет 6 комплектаций: по 3 с АКПП и МКПП. Базовая версия имеет кондиционер, электростеклоподъёмники, антиблокировочную систему тормозов, EBD, противоугонную систему, 2 передние подушки безопасности для водителя и пассажира, мультимедийную систему с CD/MP3 и 6 динамиками и др. В дорогих версия есть электрорегулировка кресел, кожаный салон, круиз-контроль, боковые подушки безопасности и прочие опции.
 Размерность колёс — 195/65R15
 Передняя подвеска — независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости
 Задняя подвеска — независимая, многорычажная, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости
 Рулевое управление — рейка-шестерня с усилителем
 Радиус разворота — 5,25
 Передние тормоза — дисковые, вентилируемые
 Задние тормоза — дисковые

Продажи в России 
С августа 2012 года автомобиль начали продавать в России под тем же именем. Автомобили из Китая поставляет официальный дистрибьютер компании. Автомобиль имеет тот же двигатель и коробки передач, а также схожее оснащение. Цены на него стартуют с отметки 499 тыс. рублей за базовую версию и заканчиваются самой дорогой за 619 тыс. со скидкой. Поставки модели FAW Besturn B50 в Россию завершились в 2014 году, продажи ранее ввезённых машин продолжались до 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте FAW в России
 Автомобиль на официальном сайте FAW

Besturn B50